DJ Magazine (DJ Mag) er et britisk tidsskrift med fokus på elektronisk dansemusik. Tidsskriftet udkommer en gang om måneden og blev første gang publiceret den 31. januar 1991.

Top 100 DJs
I 1995 lancerede DJ Mag en læserafstemning, der havde til formål at kåre den bedste DJ i verden. Afstemningen tiltrækker hvert år mere end 350.000 stemmer og er dermed den største af sin slags. Det er dog heftigt diskuteret på sociale medier, hvorvidt resultatet af afstemningen i virkeligheden reflekterer synlighed og mediereklame end egenskaber som DJ.

Rekorden for flest sejre besidder hollænderen Armin van Buuren (5 sejre).

Danskere på Top 100 DJs

Noter 

Tidsskrifter fra Storbritannien
Tidsskrifter om musik